Miejscowości w Polsce:
 Dzierzbiętów Duży
 Dzierzbiętów Mały